Ouemtenga peut désigner :
Ouemtenga, le village situé dans le département de Bourzanga au Burkina Faso.
Ouemtenga, le village situé dans le département de Loumbila au Burkina Faso.

Homonymie de localités